Józef Jastrzębski (1695–1741) – duchowny katolicki, prowincjał zakonu pijarów
 Józef Jastrzębski (ur. 1885) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych
 Józef Jastrzębski (1895–1940) – rolnik, osadnik wojskowy, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (25 lutego 1932), Krzyżem Zasługi i Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych
 Józef Jastrzębski (1920–1989) – etnograf, dyrektor Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Mazowieckim

Przypisy